Houve três cruzadores nomeados de Lützow pela Alemanha:

 SMS Lützow, um cruzador de batalha da Classe Derfflinger da Marinha Imperial Alemã.
 Lützow (cruzador de 1931), um cruzador pesado da Classe Deutschland da Reichsmarine, originalmente chamado de Deutschland e renomeado para Lützow em 1940.
 Lützow (cruzador de 1939), um cruzador pesado da Classe Admiral Hipper da Kriegsmarine, vendido incompleto para a Marinha Soviética em 1940.